Нижче наведено список 500 муніципалітетів департаменту Мез.

Мез

Мез